Eptesicus is een geslacht van zoogdieren uit de  familie van de gladneuzen (Vespertilionidae).

Soorten 
 Eptesicus andinus J. A. Allen, 1914 
 Eptesicus bobrinskoi Kuzyakin, 1935 
 Eptesicus bottae (Peters, 1869) (Botta's vleermuis)
 Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819) 
 Eptesicus chiriquinus Thomas, 1920 
 Eptesicus diminutus Osgood, 1915 
 Eptesicus dimissus Thomas, 1916 
 Eptesicus floweri (de Winton, 1901) 
 Eptesicus furinalis (d'Orbigny, 1847) 
 Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796) (Grote bruine vleermuis)
 Eptesicus gobiensis Bobrinskii, 1926 
 Eptesicus guadeloupensis Genoways & Baker, 1975 
 Eptesicus hottentotus (A. Smith, 1833) 
 Eptesicus innoxius (Gervais, 1841) 
 Eptesicus japonensis Imaizumi, 1953 
 Eptesicus kobayashii Mori, 1928 
 Eptesicus lynni Shamel, 1945
 Eptesicus matroka (Thomas & Schwann, 1905) 
 Eptesicus nasutus (Dobson, 1877) 
 Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) (Noordse vleermuis)
 Eptesicus pachyotis (Dobson, 1871) 
 Eptesicus platyops (Thomas, 1901) 
 Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (Laatvlieger)
 Eptesicus taddeii Miranda, Bernardi & Passos, 2006 
 Eptesicus tatei Ellerman & Morrison-Scott, 1951

Gladneuzen